Een verkeersweg:
N213 (België)
N213 (Nederland), zie Provinciale weg 213
N213 (Zwitserland)